Margarethe von Dänemark oder Margarete von Dänemark ist der Name folgender Personen:

 Margarethe Fredkulla (1080er-1130), Königsgemahlin von Norwegen und später Dänemark
 Margarete von Dänemark (um 1230–1282), Königsgemahlin und Regentin von Dänemark, siehe Margarete Sambiria
 Margarethe I. (1353–1412), Herrscherin von Dänemark, Norwegen und Schweden sowie Gründerin der Kalmarer Union
 Margarethe von Dänemark (1456–1486), Königin von Schottland

Siehe auch:
 Margrethe II. (* 1940), Königin von Dänemark
 Margaretha von Dänemark (1895–1992), dänische Adelige, Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg